Özmen ist ein türkischer weiblicher und (überwiegend) männlicher Vorname sowie Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Arzu Özmen (1993–2011), deutsch-kurdische Jesidin und Opfer eines Ehrenmordes
 Atilla Özmen (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Elif Özmen (* 1974), deutsche Philosophin und Hochschullehrerin
 Emrah Özmen (* 1983), türkischer Eishockeyspieler
 Esra Özmen (* 1990), österreichische Rapperin, Songwriterin und bildende Künstlerin
 Kerem Özmen (* 2002), türkischer Boxer
 Sezer Özmen (* 1992), türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname